Рудничное городское поселение — упразднённое муниципальное образование (городское поселение) в составе Верхнекамского района Кировской области России. Административный центр — пгт Рудничный.

История 
Рудничное городское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

К 2021 году упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Состав 
В состав городского поселения входят 12 населённых пунктов (население, 2010):

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Верхнекамского района
Упразднённые городские поселения Кировской области
Городские поселения, упразднённые в 2021 году